Grzegorz Baran (piloot), Pools autocoureur en wedstrijdpiloot (geboren in 1953)
Grzegorz Baran (voetballer), Pools voetballer (geboren in 1982)